Céu - espaço infinito onde se movem astros e estrelas
 Céu (cantora) - cantora e compositora de música popular brasileira
 CéU (álbum)
 Céu (religião) - conceito de vida após a morte encontrado em diversas religiões e filosofias espirituais
 Tian - o céu na mitologia chinesa

Desambiguação